Thommessen ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Thommessen (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Olemic Thommessen (* 1956), norwegischer Politiker